Анато́лий Алекса́ндрович Колдако́в (24 мая 1937, Тамань, Азово-Черноморский край, СССР — 16 сентября 1993, Одесса) — советский футболист и тренер.

Защищал цвета одесского «Черноморца», один из главных творцов восхождения одесситов в высшую лигу чемпионата СССР в 1964 году.

После завершения игровой карьеры работал тренером измаильского «Дунайца», одесского «Черноморца» и команды «Восстание» (колхоз им. Татарбунарского восстания), которую неоднократно приводил к победе в чемпионате и Кубке Одесской области. Везде был играющим тренером.

Возглавлял облсовет ДСО «Спартак», работал инструктором физкультуры на судах ЧМП, директором ДЮСШ «Локомотив» (Одесса).

Последним делом жизни Колдакова стало создание в Одессе профессиональной мини-футбольной команды «Одесса-Норд», до официального дебюта которой не дожил всего неделю.

В память о Колдакове в Одессе проводят футбольные и мини-футбольные турниры ветеранов.

Включён в список лучших футболистов Одессы XX столетия.

Достижения 
 Чемпион УССР: 1961.
 Вице-чемпион УССР: 1962.
 В :УССР  1964 .— № 3

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Бриз» Измаил
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Уралан»